Titul sedmnáctého karmapy v současné době užívají dvě osoby:
 Ogjän Thinlä Dordže
 Thinlä Thajä Dordže